Przewóz je polský výraz pro přívoz, který je populárním zeměpisným názvem v Polsku.
 Przewóz (Lubušské vojvodství) – vesnice a bývalé město v Dolním Slezsku na Lužické Nise
 Przewóz (Opolské vojvodství) – vesnice v Horním Slezsku na Odře
 Przewóz (Krakov) – čtvrť Krakova na Visle, která spadá do městské části XIII Podgórze